Combat de Tessit (2012)
 Combat de Tessit (2021)
 Combat de Tessit (2022)